Mads Anderson (1970-), joueur de poker et de backgammon danois. 
Mads Bugge Anderson (1971-), coureur cycliste danois. 
Mads Andersen (1978-), rameur d'aviron danois. 
Mads Andersen (1995-), joueur d'échecs danois. 
Mads Juel Andersen (1997-), footballeur danois.
 (2000-), coureur cycliste danois.